Hollom Game è una città e sottoprefettura del Ciad situata nel dipartimento di Mont d'Illi, regione di Mayo-Kebbi Est.

Note

Sottoprefetture del dipartimento di Mont d'Illi